Ижевское (Видиттен до 1946 года) — посёлок в Светловском городском округе Калининградской области.

Население

Примечания 

Населённые пункты Светловского городского округа